Артеага () — фамилия и топоним, встречаемый в испаноязычных странах:

Персоналии 
 Артеага, Мануэль (род. 1994) — венесуэльский футболист.
 Хосе Артеага(es) (1827—1865) — мексиканский военный и государственный деятель.
 Артеага, Росалия (род. 1956) — и. о. президента Эквадора (1997), вице-президент Эквадора (1996—1997, 1997—1998).
 Артеага, Херардо (род. 1998) — мексиканский футболист.

Топонимы 
 Артеага (Бискайя) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя.
 Артеага (муниципалитет Коауилы) — муниципалитет в Мексике, штат Коауила.
 Артеага (Коауила) — город в Мексике, штат Коауила.
 Артеага (муниципалитет Мичоакана) — муниципалитет в Мексике, штат Мичоакан.
 Артеага (Мичоакан) — город в Мексике, штат Мичоакан.
 Пабельон-де-Артеага — город в Мексике, штат Агуаскальентес.